Đắk Glei (huyện)
 Đắk Glei (thị trấn)